L'Organisation juive de combat peut désigner :
 L'Armée juive, une organisation de résistance créée en France en 1942 
 La Żydowska Organizacja Bojowa, une organisation de résistance créée en Pologne en 1944.